pęknięcia drewna
 pęknięcie (rozpadlina, naderwanie, szczelina) – ubytek w naskórku i skórze właściwej
 Pęknięcia – film